Le tournoi de tennis de Pattaya est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2011, classée en catégorie International, se dispute du 7 au .

Daniela Hantuchová remporte le simple dames. En finale, elle bat Sara Errani, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sara Errani et Roberta Vinci.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pattaya
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2011
Pattaya
2011 en Thaïlande
Tennis en février 2011